DC Studios (ранее известна как DC Films) — американская киностудия и дочерняя компания Warner Bros. Entertainment.

Ключевые фигуры 

 Джон Берг (май 2016 — декабрь 2017)  (бывший сопредседатель и соучредитель DC Films)
 Джефф Джонс (май 2016 — декабрь 2017) (бывший сопредседатель и соучредитель DC Films)
 Уолтер Хамада (январь 2018 — октябрь 2022) (бывший президент DC Films)

 Майкл Де Лука (апрель 2022 — ноябрь 2022) (исполняющий обязанности со-руководителя DC Films)
 Пэм Абди (апрель 2022 — ноябрь 2022) (исполняющий обязанности со-руководителя DC Films)
 Джеймс Ганн (с ноября 2022) (со-президент и сопредседатель DC Studios; Ганн станет креативным руководителем компании)
 Питер Сафран (с ноября 2022) (со-президент и сопредседатель DC Studios; Safran будет руководить бизнес-аспектами компании)

История

Фильмография

Расширенная вселенная DC 

Все проекты являются частью Расширенной вселенной DC.

Будушие

Примечания

Ссылки 

DC Comics
Кинокомпании США
Подразделения Warner Bros.